Rio das Cunhas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio das Cunhãs, vattendrag, Tocantins, 
 Ribeirão do Salto (vattendrag i Brasilien, lat -16,00, long -39,92), 

Robotskapade Brasilienförgreningar